Maginus steht für:
 Maginus (Mondkrater)
 Giovanni Antonio Magini (1555–1617), italienischer Astronom und Mathematiker